Mario López peut désigner :

 Mario López Alfonso (1911-?), footballeur cubain ;
 Mario López Valdez (1957-), homme politique mexicain ;
 Mario López (1973-), acteur américain.